Stadener ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Christoph Bindemann (1766–1845), deutscher evangelischer Pastor, Lyriker und Übersetzer
 Walther Bindemann (* 1946), deutscher evangelischer Theologe